Don't Look Up est un film d'horreur japonais, coproduit avec l'Afrique du Sud et les États-Unis réalisé par Fruit Chan et sorti en 2009 au cinéma. 
 Don't Look Up est un film américain réalisé par Adam McKay et sorti en 2021.